Macrostomida är en ordning av plattmaskar. Macrostomida ingår i klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Macrostomida 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Macrostomida